Гертнер (, , ) — фамилия.

Фамилия 
 Гертнер, Александр (род. 1963) — советский футболист.
 Гертнер, Андреас (1654—1727) — серболужицкий учёный, естествоиспытатель и изобретатель.
 Гертнер, Густав (1855—1937) — австрийский медик, патолог и педагог; член Леопольдины. 
 Гертнер, Иоган Вильгельм (1818—1871) — датский художник.
 Гертнер, Йозеф (1732—1791) — немецкий ботаник и врач.
 
 Гертнер, Катажина (род. 1942) — польская эстрадная пианистка, композитор и автор песен.
 Гертнер, Кристиан (около 1750—1813) — немецкий астроном.
 Гертнер, Готфрид (1754—1825) — немецкий (валлонский) ботаник.
 Гертнер, Фридрих фон (1791—1847) — немецкий архитектор.
 Гертнер, Эдуард (1801—1877) — берлинский художник периода бидермайера.

Другое 
 Гертнер — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Бухта Гертнера
 Гартнер
 Гарднер
 Гардинер

Примечания